

Geografia
 Biàn – antico nome di Kaifeng, città della Cina

Persone
 Bian Jun – ex calciatore cinese
 Bian Lan – ex cestista cinese
 Bian Yuqian – pallavolista cinese